Талала́евка () — посёлок городского типа в Прилукском районе Черниговской области Украины, административный центр Талалаевской поселковой общины. До 17 июля 2020 года был административным центром Талалаевского района.

Географическое положение 
На западной окраине протекает река Детюковка (приток реки Лысогор), на восточной — Олава.

История 
После строительства в этой местности в 1873 году железной дороги, в 1877 году в связи со строительством железнодорожной станции возникло поселение. Название взято от названия села Талалаевка (с 1926 Сильченково), находящегося рядом.

В 1914 году в Талалаевке открылась земская школа.

С 1933 года Талалаевка — центр одноимённого района.

В ходе Великой Отечественной войны с 16 сентября 1941 до 16 сентября 1943 года селение находилось под немецкой оккупацией. С первых дней оккупации здесь начала действовать советская подпольная организация, но в начале ноября 1941 года 12 подпольщиков были выявлены и повешены гитлеровцами.

Решением исполкома Сумского областного Совета депутатов трудящихся от 27 февраля 1958 года посёлок железнодорожной станции Талалаевка и село Шокодьково Шокодьковского сельского Совета, посёлок совхоза «Барсуковщина» Королевщинского сельского Совета и населённый пункт Зарудье Сильченковского сельского Совета Талалаевского района объединены в один населённый пункт Талалаевка, который отнесен к категории поселков городского типа.

В 1975 году численность населения составляла 4,4 тыс. человек, здесь действовали маслодельный завод, хлебный завод, кирпичный завод и пищекомбинат.

В январе 1989 года численность населения составляла 5771 человек.

По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 5071 человек.

Транспорт 
Ж.-д. станция на линии Бахмач — Ромодан.

Примечания 

Населённые пункты Талалаевского района
Посёлки городского типа Черниговской области